Малайсары — казахские имена топонимы:
 
 Малайсары-батыр — казахский батыр.

Казахстан 
 Малайсары — железнодорожная станция и станционный посёлок в Кербулакском районе Алматинской области.
 Малайсары — село в Майском районе Павлодарской области.
 Малайсары — хребет в Алматинской области.